

Patronyme 

 Alexandre Lacassagne (1843-1924), médecin légiste français, père de l'anthropologie criminelle ;
 Antoine Lacassagne (1884-1971), médecin et biologiste français, fils du précédent ;
 Aurélie Lacassagne ( - ), professeure agrégée, sciences politiques, Université Laurentienne (Ontario, Canada) ; 
 Jean Lacassagne (1886 - 1960), médecin et historien de la médecine, frère du précédent et fils d'Alexandre Lacassagne ;
 Henri Lacassagne (1883-1918), joueur français de rugby à XV.

Toponyme 
 Lacassagne, commune française des Hautes-Pyrénées.
 Lacassagne, hameau de la commune de Badailhac, département du Cantal

Voir aussi 
 La Cassagne, commune française de la Dordogne.
 L'avenue Lacassagne à Lyon (nommée ainsi, en hommage à Alexandre Lacassagne).

Lien externe 
 

Homonymie de toponyme